

Edifici
 Altes Stadthaus a Berlino
 Stadthaus a Potsdam
 Stadthaus a Coburgo